Lotterhof bezeichnet folgende geographische Objekte:

 Lotterhof (Feuchtwangen), Ortsteil der Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Lotterhof (Patersholz), abgegangener Ortsteil von Patersholz auf dem Gemeindegebiet der Stadt Hilpoltstein, Landkreis Roth, Bayern